Doutor Estranho — personagem da Marvel Comics

Cinema
The Stranger (1946) — filme de 1946, dirigido por Orson Welles
The Limey, filme (1999) com Terence Stamp e Lesley Ann Warren traduzido no Brasil como "Os Estranhos"
 Unknown (2006), filme com Jim Caviezel exibido em Portugal como "Estranhos"
Estranhos (2009), filme brasileiro

Desambiguações de cinema